Szabados est un nom de famille notamment porté par :
Igor Szabados (né en 1973), joueur de hockey sur glace slovaque
Miklos Szabados (1912-1962), joueur de tennis hongrois puis australien
Shannon Szabados (née en 1986), joueuse de hockey sur glace canadienne

Homonymie de patronyme hongrois